66-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 2012 год состоялась 10 февраля 2013 года, в Королевском театре Ковент-Гарден, в Лондоне. Номинанты в 24 категориях были объявлены Элис Ив и Джереми Ирвином 9 января 2013 года.

Список лауреатов и номинантов

Основные категории 
{| class="wikitable" width="95%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="300px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|Лучший фильм
| style="background:#FAEB86"|• «Операция „Арго“» — Грант Хеслов, Бен Аффлек, Джордж Клуни
|-
| • «Отверженные» — Тим Беван, Эрик Феллнер, Дебра Хэйуорд, Камерон Макинтош
|-
| • «Жизнь Пи» — Джил Неттер, Энг Ли, Дэвид Уомарк
|-
| • «Линкольн» — Стивен Спилберг, Кэтлин Кеннеди
|-
| • «Цель номер один» — Марк Боал, Кэтрин Бигелоу, Меган Эллисон
|-
| rowspan=5|Лучший британский фильм| style="background:#FAEB86"|• «007: Координаты „Скайфолл“» — Сэм Мендес, Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи, Нил Пурвис, Роберт Уэйд, Джон Логан
|-
| • «Анна Каренина» — Джо Райт, Тим Беван, Эрик Феллнер, Пол Уэбстер, Том Стоппард
|-
| • «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических» — Джон Мэдден, Грэм Бродбент, Пит Чернин, Ол Паркер
|-
| • «Отверженные» — Тим Беван, Эрик Феллнер, Дебра Хэйуорд, Камерон Макинтош
|-
| • «Семь психопатов» — Мартин Макдонах, Грэм Бродбент, Пит Чернин
|-
| rowspan=5|Лучший фильм на иностранном языке
| style="background:#FAEB86"|• «Любовь» (режиссёр Михаэль Ханеке, страна — , , )
|-
| • «1+1» (режиссёры Эрик Толедано и Оливье Накаш, страна — )
|-
| • «Охотники за головами» (режиссёр Мортен Тильдум, страна — )
|-
| • «Охота» (режиссёр Томас Винтерберг, страна — )
|-
| • «Ржавчина и кость» (режиссёр Жак Одиар, страна — )
|-
| rowspan=5|Лучшая режиссёрская работа| style="background:#FAEB86"|• Бен Аффлек — «Операция „Арго“»
|-
| • Михаэль Ханеке — «Любовь»
|-
| • Квентин Тарантино — «Джанго освобождённый»
|-
| • Энг Ли — «Жизнь Пи»
|-
| • Кэтрин Бигелоу — «Цель номер один»
|-
| rowspan=5|Лучшая мужская роль
| style="background:#FAEB86"|• Дэниэл Дэй-Льюис — «Линкольн»
|-
| • Брэдли Купер — «Мой парень — псих»
|-
| • Бен Аффлек — «Операция „Арго“»
|-
| • Хью Джекман — «Отверженные»
|-
| • Хоакин Феникс — «Мастер»
|-
| rowspan=5|Лучшая женская роль| style="background:#FAEB86"|• Эммануэль Рива — «Любовь»
|-
| • Хелен Миррен — «Хичкок»
|-
| • Дженнифер Лоуренс — «Мой парень — псих»
|-
| • Джессика Честейн — «Цель номер один»
|-
| • Марион Котийяр — «Ржавчина и кость»
|-
| rowspan=5|Лучшая мужская роль второго плана
| style="background:#FAEB86"|• Кристоф Вальц — «Джанго освобождённый»
|-
| • Алан Аркин — «Операция „Арго“»
|-
| • Хавьер Бардем — «007: Координаты „Скайфолл“»
|-
| • Филип Сеймур Хоффман — «Мастер»
|-
| • Томми Ли Джонс — «Линкольн»
|-
| rowspan=5|Лучшая женская роль второго плана| style="background:#FAEB86"|• Энн Хэтэуэй — «Отверженные»
|-
| • Эми Адамс — «Мастер»
|-
| • Хелен Хант — «Суррогат»
|-
| • Джуди Денч — «007: Координаты „Скайфолл“»
|-
| • Салли Филд — «Линкольн»
|-
| rowspan=3|Лучший анимационный полнометражный фильм
| style="background:#FAEB86"|• «Храбрая сердцем»
|-
| • «Франкенвини»
|-
| • «Паранорман, или Как приручить зомби»
|-
| rowspan=5|Лучший оригинальный сценарий| style="background:#FAEB86"|• «Джанго освобождённый» — Квентин Тарантино
|-
| • «Любовь» — Михаэль Ханеке
|-
| • «Мастер» — Пол Томас Андерсон
|-
| • «Королевство полной луны» — Уэс Андерсон, Роман Коппола
|-
| • «Цель номер один» — Марк Боал
|-
| rowspan=5|Лучший адаптированный сценарий
| style="background:#FAEB86"|• «Мой парень — псих» — Дэвид Оуэн Расселл
|-
| • «Звери дикого Юга» — Люси Алибар, Бен Зайтлин
|-
| • «Жизнь Пи» — Дэвид Мэги
|-
| • «Линкольн» — Тони Кушнер
|-
| • «Операция „Арго“» — Крис Террио
|}

 Другие категории 

 Специальные награды 
 
 BAFTA Academy Fellowship Award 
 Алан ПаркерПремия BAFTA за выдающийся британский вклад в кинематограф 
 Тесса Росс' Примечания 

 См. также 
 Оскар 2013 (главная ежегодная национальная кинопремия США) Золотой глобус 2013 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы) Премия Гильдии киноактёров США 2013 (премия Гильдии киноактёров США) Золотая малина 2013 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)''

Ссылки 
 Официальный сайт BAFTA

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
События 10 февраля
Февраль 2013 года
Кинопремии 2013 года
2013 год в Великобритании